Sanningasorsuaq bezeichnet:
 Sanningasorsuaq (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sanningasorsuaq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Sanningasorsuaq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sanningasorsuaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Sanningasorsuaq (Halbinsel, Upernavik), Halbinsel im Distrikt Upernavik, Grönland